La Final Four Munich 1989 corresponde al Final Four o etapas semifinales y finales del campeonato de baloncesto de Europa, que en su edición del año 1989 se realizó en Munich, Alemania.

 Munich  - 4 y 6 de abril de 1989

Referencias 

1989
Baloncesto en 1989